Le xian de Taihe (太和) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian  de Taihe (泰和) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le district de Taihe (太和) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le village de Taihe près de Dali dans la province du Yunnan en Chine, lieu de l'ancienne capitale du royaume de Nanzhao (737-902).

Homonymie de toponyme